Grane (Drôme), een gemeente in het Franse departement Drôme
Grane (Nordland), een gemeente in de Noorse provincie Nordland